Fabio Tombari (1899-1989) – scrittore e insegnante italiano
 Mohamed Tombari (1940) – ex calciatore e allenatore di calcio tunisino
 Umberto Tombari (1900-1984) – ingegnere italiano